Le terme Étienniche peut se référer à:

Toponymes

Lac Étienniche, un plan d'eau du bassin versant de la rivière Péribonka, situé dans Passes-Dangereuses, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Étienniche, un cours d'eau du bassin versant de la rivière Péribonka, coulant dans Passes-Dangereuses, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Secteur Étienniche de la Zec des Passes, situé dans la partie Nord de la ZEC sur le bassin versant de la rivière Péribonka, dans Passes-Dangereuses, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.